AUZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Aurora State, Aurora (Oregon), Stati Uniti
 AUZ – codice vettore dell'ICAO della compagnia australiana Aus-Air